ЧФР Клуж () — румынский профессиональный футбольный клуб из города Клуж-Напока, Трансильвания. Восьмикратный чемпион Румынии, четырёхкратный обладатель Кубка и четырёхкратный Суперкубка страны. Также ЧФР является первым клубом не из Бухареста, ставшим чемпионом Румынии и пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов.

История 

Аббревиатура CFR (ЧФР) расшифровывается как Caile Ferate Romane и переводится как Румынские железные дороги. В Румынии клуб из Клуж-Напоки не считается грандом: на протяжении вековой истории (столетний юбилей был торжественно отмечен в 2007 году) он постоянно балансировал между различными дивизионами, в сумме наиграв лишь 13 сезонов в элите. На рубеже веков «Клуж» прозябал в третьей лиге, но затем произошел головокружительный рывок: в 2008 году ЧФР Клуж впервые в своей истории стал чемпионом Румынии по футболу и первой командой не из Бухареста, которая выиграла это звание с 1991 года. Осенью 2008 года ЧФР под руководством итальянского тренера Маурицио Тромбетты дебютировал в Лиге Чемпионов победой над «Ромой», а затем сенсационно отстоял ничью в матче против «Челси». В 2010 году ЧФР Клуж повторил достижение двухлетней давности и вновь стал чемпионом Румынии по футболу, а также принял участие в Лиге Чемпионов начиная с группового этапа.

19 октября 2010 года в матче против «Баварии», который закончился победой немцев со счётом 3:2, футболисты клуба забили 4 мяча из 5, из них 2 гола в ворота «Баварии» и 2 автогола в свои — Каду забил автогол на 32 минуте матча и Кристиан Панин на 37-й.

В сезоне 2011/12 ЧФР выиграл чемпионат Румынии в третий раз.

В сезоне 2017/18 ЧФР спустя шесть лет вновь стал чемпионом Румынии.

14 июля 2018 года ЧФР в 3-й раз выиграл суперкубок Румынии, обыграв «Университатю Крайову» 1:0.

В сезоне 2018/19 ЧФР выиграл чемпионат Румынии в пятый раз.

В сезоне 2019/20 ЧФР стал чемпионом Румынии в шестой раз.

Достижения

Национальные титулы 
Чемпионат Румынии
  Чемпион (8): 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
  Бронзовый призёр (2): 2006/07, 2014/15
Кубок Румынии
  Обладатель (4): 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2015/16
  Финалист (1): 2012/13
Суперкубок Румынии
  Обладатель (4): 2009, 2010, 2018, 2020
  Финалист (4): 2012, 2016, 2019, 2021

Международные титулы 
Кубок Интертото
  Финалист (1): 2005

Текущий состав 
По состоянию на 15 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Статистика выступлений с сезона 2002/2003

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «ЧФР Клуж», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
В списке приведены игроки, сыгравшие 50 и более матчей за клуб и годы выступлений.

  Кристьян Дулка (1992—1995)
  Кристиан Панин (2004—2013)
  Чиприан Дяк (2006—2010, 2012—2015, 2017—)
  Каду (2006—2014)
  Эдуард Стэнчою (2006—2014)
  Диди (2007—2009)
  Эммануэль Кулио (2007—2010, 2017—2019, 2021)
  Габриэль Мурешан (2007—2013)
  Себастьян Дубарбьер (2008—2009)
  Иссуф Коне (2008—2010)
  Ласина Траоре (2008—2010, 2019—2020)
  Сиксто Перальта (2008—2012)
  Рафаэл Бастос (2010—2012)
  Моду Сугу (2011—2012)
  Пантелис Капетанос (2011—2013)
  Руй Педру (2011—2014)
  Марио Камора (2011—)
  Флорин Костя (2013—2015)
  Матео Сушич (2014—2015, 2019—2022)
  Антонио Яколиш (2014—2016)
  Йонуц Ларие (2014—2017)
  Андрей Мурешан (2015—2019)
  Бийель Омрани (2016—2022)
  Кристиан Маня (2017—2019, 2020—)
  Гедрюс Арлаускис (2017—2020, 2021)
  Дамьян Джокович (2017—2021)
  Овидиу Хобан (2017—)
  Джордже Цукудян (2018—2020)
  Марио Рондон (2019—2021)

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Румынии
ФК ЧФР
Железнодорожные футбольные клубы